Крівіна () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Горгота.
 Крівіна () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Буріла-Маре.
 Крівіна () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Недраг.
 Крівіна () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративно підпорядковується місту Болінтін-Вале.